

Patronyme 

 Djamel Amrane (né en 1962), expert en arts martiaux algérien ;
 Djamila Amrane-Minne (1939-2017), écrivaine, poétesse, militante et professeure des universités franco-algérienne ;
 Hamza Fares Amrane (né en 1988), footballeur algérien ;
 Mohamed Amrane (né en 1994), footballeur algérien ;
 Mohand Idir Aït Amrane (1924-2004), poète, militant nationaliste algérien et grand défenseur de la culture amazighe ;
 Mounir Amrane (né en 1978), footballeur algérien ;
 Rachid Amrane (né en 1974), footballeur algérien ;
 Riad Amrane (né en 1978), joueur algérien de volley-ball.

Toponyme 

 Beni Amrane, commune de la wilaya de Boumerdès en Algérie ;
 Barrage de Béni Amrane ;
 Oulad Amrane, ville de la province de Sidi Bennour, dans la région Casablanca-Settat, au Maroc ;
 Sidi Amrane, commune de la wilaya d'El M'Ghair en Algérie.

Autre 
 Hôpital Khelil Amrane, hôpital algérien situé à Béjaïa